Thorley ist der Name folgender Orte im Vereinigten Königreich:

 Thorley (Hertfordshire)
 Thorley (Isle of Wight)

Thorley ist der Familienname folgender Personen:

 Gavin Thorley (1947–2022), neuseeländischer Leichtathlet
 Ollie Thorley (* 1996), englischer Rugby-Union-Spieler
 Wilfrid Thorley (1878–1963), britischer Schriftsteller